Ousman, ville russe de l'oblast de Lipetsk ;
Ousman, cours d'eau de Russie; affluent de la rivière Voronej.

Homonymie de toponyme